Martin Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Martin Steinmann (Bibliothekar) (* 1940), Schweizer Historiker und Bibliothekar
 Martin Steinmann (Architekt) (1942–2022), Schweizer Architekt und Hochschullehrer